Алекса́ндр Анто́нович Ильюхо́в (28 июня 1947, посёлок Дубровка, Брянская область, СССР — 23 октября 2021, Москва, Россия) — советский и российский историк. Доктор исторических наук (1999), профессор (2000).

Биография 

Родился 28 июля 1947 года в посёлке Дубровка Брянской области. 

Окончил среднюю школу.

В 1967 году окончил историко-филологический факультет Смоленского государственного педагогического института. 

Был направлен на комсомольскую работу. Участвовал в освоении целинных и залежных земель. 

По возвращении в Смоленск стал преподавать историю в Смоленском филиале Московского энергетического института. 

В 1975 году в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Рабочие Смоленской и Тверской губернии в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918-1920 гг.» (специальность 07.00.02 — история СССР). 

В 1976 году стал доцентом Смоленского государственного педагогического института. 

В 1995—1997 годах заведовал кафедрой Смоленского института усовершенствования учителей.

В 1999—2001 годах был проректором Смоленского государственного института искусств.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Политика советской власти в сфере труда 1917–1929 гг.» (специальность 07.00.02 — Отечественная история).

В 2000 году присвоено учёное звание профессора. 

В 2001 году переехал в Москву, где вплоть до своей смерти был профессором в Государственном университете управления. 

Умер 23 октября 2021 года, похоронен на Кузьминском кладбище Москвы.

Научная деятельность 

Опубликовал в общей сложности более 250 научных работ об истории Советского Союза 1920—1930-х годов, истории Смоленщины, по вопросам социально-экономической истории. Среди них — 10 монографий. Входил в диссертационные советы Смоленского и Брянского государственных университетов, Государственного университета управления.

Научные труды

Монографии 

 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда (1917-1922 гг.). — Смоленск, 1998. — 270 с. ISBN 5-88018-139-1 
 Ильюхов А. А. Революция 1917 года на Смоленщине: хроника событий. — Смоленск : Смоленское областное издательство "Смядынь", 2007. — 335 с. ISBN 5-87210-169-4 
 Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны. — М.: РОССПЭН, 2007. — 263 с. (Социальная история России XX века). ISBN 978-5-8243-0828-0
 Ильюхов А. А., Костриков С. П. Государственный университет управления. 1919-2009. — М.: ГУУ, 2009. — 310 с. ISBN 978-5-215-02112-5
 Ильюхов А. А. Как платили большевики: политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг. - М.: РОССПЭН, 2010. — 415 с. (История сталинизма). ISBN 978-5-8243-1335-2
 Ильюхов А. А. Организация труда в Советском государстве (1917-1930 гг.): монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное бюджетное учреждение высш. образования "Гос. ун-т упр.". — М.: ГУУ, 2016. — 193 с. ISBN 978-5-215-02812-4 : 500 экз. 
 Ильюхов А. А., Костриков С. П., Костриков С. С. Государственный университет управления в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Гос. ун-т упр.". — М.: ГУУ, 2016. — 31 с. ISBN 978-5-215-02824-7 : 500 экз.
 Ильюхов А. А. Советская коалиция: ноябрь 1917 — июль 1918 г.: монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет управления". — М. : Гос. ун-т управления, 2017. — 524 с. ISBN 978-5-215-02965-7 : 500 экз.
 Ильюхов А. А., Костриков С. П., Костриков С. С. Самый первый… Государственный университет управления. 100 лет истории. — М.: Дашков и К°, 2019. — 367 с. ISBN 978-5-394-03607-1 : 500 экз.
 История России: коллективная монография: в 4 томах / под ред. д-ра ист. наук, проф. Н. А. Омельченко. Т. 4: Образование, развитие и распад Советского Союза. Российская Федерация в 1990-е годы. Т. 4 / О. Ю. Яхшиян, А. А. Ильюхов, Е. С. Карсанова и др.; отв. ред. канд. ист. наук, доц. О. Ю. Яхшиян. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 619 с. ISBN 978-5-16-014755-0

Учебные издания 

 Ильюхов А. А. История управленческого образования в России : учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации". Ч. 2: Государственный университет управления - основоположник управленческого образования в России (1919-2009 гг.). / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т гос. упр. и права. — М.: Государственный университет управления, 2009. — 162 с. ISBN 978-5-215-02213-9
 Ильюхов А. А., Корчагова М. Н., Крейс В. В. Отечественная история IX-XX вв. : учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т гос. упр. и права. — М.: Гос. ун-т упр., 2009. — 192 с. ISBN 978-5-215-02107-1 
 Ильюхов А. А. Социально-экономические и политические преобразования в советском государстве в 20-30-е годы XX века : учебно-практический модуль. — М.: ГУУ, 2010. — 42 с. ISBN 978-5-215-02199-6
 Ильюхов А. А. Советский Союз в послевоенное двадцатилетие (1946-1965 гг.) : учебно-практический модуль для бакалавров всех направлений подготовки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр., Ин-т гос. упр. и права. — М.: ГУУ, 2012. — 43 с. ISBN 978-5-215-02408-9
 Ильюхов А. А. Социально-экономическое и общественное развитие СССР в 1960-1980-Е гг.: учебно-практическое пособие по учебной дисциплине "Отечественная история" для подготовки бакалавров по всем направлениям / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т гос. упр. и права. — М.: ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т упр.", 2014. — 56 с.
 Ильюхов А. А. Реформы и революции в России: исторические уроки: учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров всех направлений / Гос. ун-т упр., Ин-т гос. упр. и права. — М.: ГУУ, 2015. — 105 с. ISBN 978-5-215-02693-9
 Ильюхов А. А. История. России. Термины и понятия: учебное пособие / А. А. Ильюхов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т гос. упр. и права. — М.: ФГБОУ ВО "Гос. ун-т упр.", 2016. — 73 с. ISBN 978-5-215-02807-0 : 500 экз. 
 Ильюхов А. А. Россия в XXI веке: учебное пособие для подготовки бакалавров всех направлений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет управления", Институт государственного управления и права. - М.: Гос. ун-т управления, 2018. — 63 с. ISBN 978-5-215-03038-7 : 500 экз.

Награды 
 Медаль «За освоение целинных земель» и другие медали;
 Знак «Отличник народного просвещения РСФСР» и другие ведомственные награды.

Примечания

Ссылки 
 Ильюхов Александр Антонович на сайте «Смоленский некрополь».
 Ильюхов Александр Антонович // Государственный университет управления.

Выпускники Смоленского государственного университета
Преподаватели Смоленского филиала Московского энергетического института
Преподаватели Смоленского государственного университета
Историки СССР
Историки России
Краеведы Смоленской области
Преподаватели Государственного университета управления
Похороненные на Кузьминском кладбище